Федосик () — белорусская фамилия.

 Федосик, Анатолий Семёнович (1926—2005) — советский и белорусский фольклорист, доктор филологических наук.
 Федосик, Виктор Анатольевич (род. 1951) — советский и белорусский историк, доктор исторических наук.